Jungholzgraben ist ein Gewässername:

 Jungholzgraben (Lobentalbach), linker Zufluss des Lobentalbachs in der Gemarkung Buching von Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Jungholzgraben (Nimburger Dorfbach), rechter Zufluss des Nimburger Dorfbachs (zur Glotter) bei Nimburg, Gemeinde Teningen Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Jungholzgraben (Rotach), linker Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) gegenüber Regelsweiler, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; Oberlauf im bayerischen Landkreis Ansbach
 Jungholzgraben (Spitzmattbächle), rechter Zufluss des Spitzmattbächles (zum Rammisbächle, zum Klemmbach) nahe Niederweiler, Stadt Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg